est une expression anglo-saxone signifiant « sois mon bébé ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de  sorti en 2007.

Théâtre 

 , pièce de théâtre de  produite pour la première fois au  en 1997 ;
 , pièce de théâtre de  dont la première eut lieu au Alley Theatre de  en .

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1965 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Vanessa Paradis présente sur l'album Vanessa Paradis sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .